LaGuardia  steht für:
 LaGuardia Airport, ein Verkehrsflughafen in New York
 Laguardia, eine Stadt in der baskischen Provinz Álava in Spanien

LaGuardia oder Laguardia ist der Familienname folgender Personen:
 Fiorello LaGuardia (1882–1947), ehemaliger Bürgermeister von New York
 Víctor Laguardia (* 1989), spanischer Fußballspieler

Siehe auch:
 La Guardia